Ба́ух () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Баух, Бруно (1877—1942) — немецкий философ, представитель неокантианства.
 Баух, Ефрем Исаакович (1934—2020) — советский и израильский русский писатель, поэт и переводчик, журналист, учёный-геолог.
 Баух, Херберт (род. 1957) — немецкий боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Баух, Ян — чехословацкий гребной рулевой.